Стро́ев (Стро́ева) — русская фамилия.

Известные носители

А 
 
 Строев, Алексей Иванович (1886—1937) — молдавский политический деятель.

В 
 Строев, Василий Николаевич (1873—1931) — русский историк, профессор, автор учебников истории России.
 Строев, Виктор Викторович (род. 1987) — российский футболист.

Е 
 Строев, Евгений Алексеевич (1942—1999) — советский и российский биофизик, академик РАН, политик.
 Строев, Егор Семёнович (род. 1937) — советский и российский политик, глава администрации (1993-1996) и губернатор (1996—2009) Орловской области, председатель Совета Федерации (1996-2001), академик РАН.

М

Н 
 Строев, Николай Сергеевич (1912—1997) — деятель советской авиационной промышленности, дважды Герой Социалистического Труда.

П 
 Строев, Павел Михайлович (1796—1876) — русский историк, археограф и библиограф.
 Строев, Пётр Феонович (1898—1941) — советский живописец и скульптор.

С



Составные фамилии 
 Рошаль-Строева, Марианна Григорьевна (1925—2022) — российский режиссёр.
 Чагат-Строев, Павел Александрович (1887—1938) — алтайский писатель и поэт, один из основателей алтайской советской литературы.